Pelikan steht für:
 Pelikane (Pelecanidae, Pelecanus), Wasservögel-Familie und -Gattung
 Wappentier, siehe Pelikane#Heraldik
 Pelikan Holding, 1838 in Hannover gegründeter Hersteller von Schreibgeräten und Zeichenartikeln
 Pelikan AG, ehemalige Herlitz AG, Hersteller von Schreibgeräten und Zeichenartikeln, Tochtergesellschaft der Pelikan Holding
 Pelikan (Zahnmedizin), Werkzeug zum Ausrenken eines Zahnes
 Pelikan als vas circulationis in der Alchemie, siehe Alchemie#Arbeitsmittel
 Pelikan (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Pelikan (Film), Tragikomödie von Filip Heraković (2022)
 RK 2 „Pelikan“, ehemaliges deutsches Schulflugzeug; siehe Raab-Katzenstein RK 2
 SMS Pelikan, Minenschiff der Kaiserlichen Marine
 Pelikan (Schiff, 1906), Fahrgastschiff
 späterer Name des Schiffes Lotharingia (Schiff, 1923)
 S 30 Pelikan, ehemaliges Schnellboot der Bundesmarine (Jaguar-Klasse)
 S 53 Pelikan, ehemaliges Schnellboot der Deutschen Marine (Tiger-Klasse) 
 Funkrufname der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
 Operation Pelikan, italienische Militäroperation in Albanien
 Unternehmen Pelikan, deutschen Plan zur Zerstörung des Panamakanals im Zweiten Weltkrieg

Pelikan oder Pelikán ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pelikan (* 1973), österreichischer Spieleautor
 Anton Pelikan (1861–1918), österreichischer Mineraloge und Petrograph
 Emilie Mediz-Pelikan (1861–1908), österreichische Malerin
 Eugen W. von Pelikan (1823–1884), Botaniker

 Fritz Pelikan (1934–1996), österreichischer Politiker (ÖVP)
 János Pelikán (* 1995), ungarischer Radrennfahrer
 Jaroslav Pelikan (1923–2006), US-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Jiří Pelikán (1923–1999), tschechoslowakischer Politiker zur Zeit des Prager Frühlings, Europaabgeordneter (Italien)
 Jorge Pelikan (1906–1984), tschechisch-argentinischer Schachmeister
 Jürgen Pelikan (1940–2023), Soziologe und Universitätsprofessor
 Lisa Pelikan (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Pelikan (* 1941), österreichischer Architekt
 Robert Pelikán (* 1979), tschechischer Advokat und Politiker
 Rudolf Pelikán (1886–1946), tschechoslowakischer Fußballtrainer 
 Sarah Pelikan (* 1947), Kunstmalerin und Raumgestalterin
 Walter Pelikan (1901–1971), österreichischer Bauingenieur
 Wenzeslaus von Pelikan (1790–1873), Mediziner
 Wolf-J. Pelikan (1920–1997), deutscher Philatelist und Autor

Siehe auch:
 Pelican (Begriffsklärung)
 Pelikánová (Begriffsklärung)
 Pellikan